Kurt-Schumacher-Brücke steht für:
 Kurt-Schumacher-Brücke (Essen) über die Ruhr
 Kurt-Schumacher-Brücke (Gelsenkirchen) über den Rhein-Herne-Kanal
 Kurt-Schumacher-Brücke (Koblenz) über die Mosel
 Kurt-Schumacher-Brücke (Lingen) in Lingen (Ems)
 Kurt-Schumacher-Brücke (Mannheim) über den Rhein
 Kurt-Schumacher-Brücke (Marburg), siehe Brücken in Marburg

Siehe auch:
 Kurt-Schumacher-Allee
 Kurt-Schumacher-Straße